

Населені пункти та їхні частини

 Длуґі-Конт — село в гміні Юзефув Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Длуґі-Конт — село в гміні Леліс Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Длуґі-Конт — село в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Длуґі-Конт — частина села Ліпники в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Длуґі-Конт — осада в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки